Ginsburgh (andere Schreibweisen: Ginsberg, Ginzburg, Ginzburg, Ginzberg etc.) ist ein jüdischer Familienname, der sich von der Stadt Günzburg in Schwaben ableitet, und der Name folgender Personen:

 Stéphane Ginsburgh (* 1969), belgischer Pianist
 Victor Ginsburgh (* 1939), belgischer Wirtschaftswissenschaftler
 Yitzchak Ginsburgh (* 1944), israelischer Rabbiner, Gelehrter und Autor

Siehe auch: 
 Ginsburg, Ginzburg, Günzburg, Ginsberg